De Vest (natuurgebied), natuurgebied in Waalwijk
 De Vest (Alphen aan den Rijn), straat in Alphen aan den Rijn
 De Vest (Haarlem), voormalig huis van bewaring en rijksmonument in Haarlem 
 Theater De Vest, theater in Alkmaar
 Achter de Vest (Alkmaar), straat in Alkmaar
 Achter de Vest, straat in Hoorn

Zie ook 
 Vest (doorverwijspagina)